

Geografia 
Molara è un toponimo riferito a diverse località italiane:
 Molara, isola facente parte del comune di Olbia, in Sardegna
 Molara, località del comune di Grottaferrata, nel Lazio
 Molara, località del comune di Palermo, in Sicilia
 Grotta della Molara, complesso ipogeo sito nel territorio del comune di Palermo

Famiglie 
 Molara – famiglia nobile dell'Italia centrale di origine altomedievale